Crataegus rotundifolia  es una especie no aceptada y puede referirse a:
Crataegus rotundifolia descrita por Borckh. es el Crataegus pruinosa de Wendl. 
Crataegus rotundifolia descrita por (Lam.) es el Amelanchier ovalis subsp. ovalis de Medik.
Crataegus rotundifolia descrita por Moench es el Crataegus chrysocarpa var. rotundifolia de (Moench) J.B.Phipps & Sennikov

Referencias